Stănești kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Stănești (Giurgiu)
 Stănești (Gorj)
 Stănești (Vâlcea)